Het ATP-toernooi van Stuttgart 2000 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 17 tot en met 23 juli 2000. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart
Stuttgart